Тобо́лки () — гидроним в Белоруссии:

 Тоболки — озеро в Миорском районе Витебской области, в бассейне реки Волта.
 Тоболки — озеро в Миорском районе Витебской области, в бассейне реки Дисна.